El término romanesco puede referirse:

 al romanesco, una lengua regional o sociolecto del área de Roma;
 al brécol romanesco, planta similar a la coliflor y al brócoli.

Enlaces externos